„Форд Куга“ (Ford Kuga) е модел компактни SUV-автомобили на американската компания „Форд“, произвеждани от 2008 година в три последователни поколения.

Базиран е на средния клас автомобили на марката — „Форд Фокус“. Второто и третото поколение година се продават в Северна Америка под името „Форд Ескейп“.

Бележки 

Куга
Автомобили с повишена проходимост